Feldegg steht für:

 Feldegg (Gemeinde Pram), Ortschaft der Gemeinde Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Schloss Feldegg, Schloss in Pram in Oberösterreich

Feldegg ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Rudolf Fellner von Feldegg (1662–1738), österreichischer Offizier 
 Christoph Fellner von Feldegg (1789–1845), österreichischer Offizier 
 Ferdinand von Fellner-Feldegg (1855–1936), österreichischer Autor und Architekt

Siehe auch: 
 Feldeck